Filip VI kan syfta på:

 Filip VI av Frankrike (1293–1350), kung av Frankrike 1328–1350
 Filip I av Kastilien (1478–1506), som även var pfalzgreve Filip IV av Burgund 1482–1506
 Filip VI, greve av Waldeck (1551–1579), greve av Waldeck zu Landau 1567–1579
 Filip III av Spanien (1578–1621), som även var hertig Filip VI av Burgund  1598–1621
 Filip IV av Spanien (1605–1665), som även var kung Filip VI av Navarra 1648–1665
 Felipe VI av Spanien (född 1968), kung av Spanien 2014–

Regentnamn